Марченко Ігор Юрійович - плавець